Zebra (dier)
Zebrapad 
Zebra Technologies
ZEBRA, een door PTT ontwikkelde computer
Zebra gasnetwerk
Zebra (label), een platenlabel
Zebra (lesmethode), een lesmethode voor het aanleren van Nederlands als tweede taal aan 12- tot 18-jarigen
Zebra (televisieserie)